Кнели — блюдо из мяса или рыбы
 Кнель — жест, придуманный французским комиком Дьедонне